Hopkins Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Hopkins Township,  du comté de Whiteside dans l'Illinois ;
 , du comté d'Allegan dans le Michigan ;
 Hopkins Township, du comté de Nodaway dans le Missouri.

Homonymie de townships